Salinguerra Torelli (?-1193), capostipite della famiglia Torelli
 Salinguerra II Torelli (1164-1244), figlio di Torello
 Salinguerra Torelli (1240-1339) detto "Giustinello", figlio di Salinguerra II
 Salinguerra III Torelli (?-1310), figlio di Giacomo detto "Torello"
 Salinguerra Torelli (XVI secolo), figlio di Pomponio e padre di Giuseppe Salinguerra
 Giuseppe Salinguerra Torelli (1612-1652), fondatore della dinastia Poniatowski
 Silvio Salinguerra Torelli (1745-1795), figlio di Antonio, ultimo esponente del ramo di Fano